Marek Borowski
 Piotr Borowski
 Tadeusz Borowski – scrittore e giornalista polacco
 Tim Borowski – calciatore tedesco